Il Tempio Bailin (Pechino) situato nel distretto di Dongcheng a Pechino, non lontano dal Palazzo Yonghe.
 Il Tempio Bailin (Hebei) situato nella Contea di Zhaoxian, Hebei, e famoso per la sua pagoda